

Pseudonyme

 Olivia d'Abo est une actrice et chanteuse britannico-américaine.
 Maryam d'Abo est une actrice britannique.

Histoire
 Le Traité d'Åbo est un traité de paix signé entre la Russie impériale et la Suède.

Monuments
 L'Académie royale d'Åbo est le nom d'une ancienne université fondée à Åbo en Finlande.
 L'Académie d'Åbo est le nom d'une université à Åbo en Finlande.

Homonymie de monument